Ahles ist der Name folgender Personen:

 Carl Ahles (1789–1847), deutscher Weinhändler, Senator und Bürgervorsteher
 Franz-Joseph Ahles (1869–1939), deutscher Schriftsteller
 Harry E. Ahles (1924–1981), US-amerikanischer Botaniker
 Karl Ahles (Schuldirektor) (1905–2000), deutscher Schuldirektor, gründete 1957 die Kammerkonzertreihe in Efringen-Kirchen
 Rosina Regina Ahles (1799–1854), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Elias von Ahles (1829–1900), deutscher Botaniker

Sonstiges:

 Ahles (Montana), Ort im Rosebud County
 Ahles (Unternehmen), auch Ahles Weinstuben genannt, 1714 in Hannover begründete Weinhandlung und Weinstube

Siehe auch:

 Ales